Воропаев, Григорий:
 Воропаев, Григорий Васильевич (1932—1999) — советский учёный, гидролог и мелиоратор.
 Воропаев, Григорий Яковлевич (1913—1943) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.